Палаш:

Топоним
 Палаш — город в Бангладеш.
 Палаш — подокруг в Бангладеш.

Персоналии
 Палаш — иранский царь из династии Сасанидов, правил в 483/484 — 488 годах.
 Палаш, Анджей — футболист.

Другое
 Палаш — холодное оружие.
 «Палаш» — российский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс.

См. также 
 Палаши Аргайла (танец)
 Палаша